Eurovan ist ein Begriff aus der Automobilindustrie:

 Im europäischen Sprachgebrauch bezeichnet er eine von PSA Peugeot Citroën und Fiat entwickelte Großraumlimousine, siehe Eurovan (PSA/Fiat)
 Unter demselben Namen verkauft Volkswagen in den USA die komfortabel ausgestatteten Multivan- und Caravelle-Versionen des VW-Busses.